Сьюзан Элизабет Райс (; род. 17 ноября 1964 года, Вашингтон, США) — американский государственный и политический деятель, советник президента США по вопросам национальной безопасности в 2013—2017 годах. Согласно французскому журналисту Венсану Жоверу — «теоретик нового „морального лидерства США“».

Ранние годы, образование 
Родилась в столице США Вашингтоне 17 ноября 1964 года в семье афроамериканцев. Отец — профессор экономики Эмметт Дж. Райс (:en:Emmett J. Rice) — в 1979—1986 годах являлся членом Совета управляющих Федеральной резервной системы США от округа Нью-Йорк, мать — специалист по вопросам образования. Несмотря на , не является родственницей своей высокопоставленной однофамилицы Кондолизы Райс.

Окончила элитную школу для девочек при Национальном кафедральном соборе () в Вашингтоне. В 1986 году получила степень бакалавра истории в Стэнфордском университете. По стипендии Родса училась в Нью-колледже Оксфордского университета: в 1988 году получила степень магистра, а в 1990 году — доктора философии по международным отношениям.

Карьера 
Работала в штабах кандидатов в президенты США Майкла Дукакиса — на выборах 1988 года, и Барака Обамы — на выборах 2008 года.

В 1991—1993 годах работала в «McKinsey».

В 1993—1997 годах работала в Советe национальной безопасности США.

В 1997—2001 годах — помощник госсекретаря США по вопросам Африки.

C 2002 года работала в Институте Брукингса. В 2000-х годах Райс создала, как пишет Дэвид Ремник, нечто вроде теневого «Совета по национальной безопасности» при Демократической партии США: «Она заявила, что мышление этой группы вознеслось над традиционными конфликтами во внешней политике США — противоречиями между „реалполитик“ крупных держав и либеральным идеализмом».

С января 2009 года — постоянный представитель США при ООН.

В феврале 2009 года на открытых прениях на заседании СБ ООН по Ираку она неожиданно обвинила Тегеран в «поддержке терроризма и стремлении получить ядерное оружие», заявив, что «после вывода войск из Ирака США будут стремиться к тому, чтобы положить конец иранскому стремлению незаконно расширить свои ядерные возможности, а также его поддержке терроризма».

Указывалась в качестве «главных приверженцев международного вмешательства в Ливии» в 2011 году.

На одном из заседаний Совета безопасности ООН, проходившем за закрытыми дверями, в качестве ещё одной причины для того, чтобы выступать против ливийских войск она назвала то, что, ссылаясь на сообщения из СМИ, Муаммар Каддафи и силы выступающие на его стороне атаковали мечети, стреляли в детей. Также Райс цитировала репортаж о "раздаче "Виагры" солдатам, чтобы они могли насиловать". Об этом рассказал неназванный дипломат ООН, присутствовавший на этом закрытом заседании.

По утверждению «Washington Post», тройка советников женского пола в лице Хиллари Клинтон, Сьюзан Райс и Саманты Пауэр несёт основную ответственность за то, что вопреки рекомендациям Роберта Гейтса убедила президента Обаму в целесообразности бомбардировки Ливии. Эта тройка убедила Обаму в том, что США обязаны вмешаться, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Бенгази.

Рассматривалась на пост госсекретаря США на смену Хиллари Клинтон на время второго президентского срока Барака Обамы, однако её кандидатура не прошла в Конгрессе.

1 июля 2013 года она сменила Томаса Донилона в должности советника президента США по национальной безопасности.

Журнал «Эксперт» (2013) характеризует её как «имеющую серьёзное влияние на Обаму и являющуюся его личным другом».

Награды 
 8-е место в рейтинге «Главные женщины 2009» по версии журнала журнал «Glamour»

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.lenta.ru/lib/14193421/
 http://news.yandex.ru/people/rajs_s1juzan.html
 Фото: Постоянный представитель США при ООН Сьюзан Райс (Susan Rice) превратился в диснеевского пса Гуфи  

Выпускники Национальной кафедральной школы
Выпускники Нового колледжа
Выпускники Стэнфордского университета
Преподаватели Мичиганского университета
Преподаватели Школы публичной политики имени Джеральда Р. Форда
Преподаватели Школы дипломатической службы (Американский университет)
Доктора философии
Члены Демократической партии США
Персоналии:McKinsey & Company
Сотрудники Брукингского института
Кабинет Барака Обамы
Советники президента США по национальной безопасности
Постоянные представители США при ООН
Женщины-политики США
Стипендиаты Родса
Стипендиаты Трумэна
Персоналии:Совет по международным отношениям